Рывеем:

 Рывеем — река на Чукотке, на острове Айон, впадает в Восточно-Сибирское море.
 Рывеем — река на Чукотке, впадает в Чукотское море.
 Рывеем — месторождение россыпного золота.